Colin Fleming e Ross Hutchins eram os atuais campeões, mas Ross não pode participar devido a um linfoma. Fleming jogou ao lado de Jonathan Marray mas perderam na final para Alexander Peya e Bruno Soares por 6–3, 3–6, [8–10].

Cabeças de chave

' Alexander Peya /  Bruno Soares (Campeões)
 Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Primeira rodada)

<ol start="3">
 Leander Paes /  Radek Štěpánek ''(Quartas de final)
 Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(Final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D